Eunicites acicularis är en ringmaskart som beskrevs av Taugourdeau 1971. Eunicites acicularis ingår i släktet Eunicites, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
acicularis